Governo Badoglio può riferirsi a due governi del Regno d'Italia (più precisamente durante il periodo costituzionale transitorio) guidati da Pietro Badoglio:
Governo Badoglio I, in carica dal 25 luglio 1943 al 17 aprile 1944;
Governo Badoglio II, in carica dal 22 aprile all'8 giugno 1944.